Боль:

 Боль — физическое или душевное страдание, мучительное или неприятное ощущение, мучение.
 Боль — английская мера сыпучих тел = 2,18 литра.
В искусстве
 
 «Боль» — рассказ Маргерит Дюрас.
 «Боль» — спектакль Патриса Шеро по военным дневникам Маргерит Дюрас.
 «Боль» — песня группы «КняZz».
Фамилия
 Боль, Джорджия (род. 1997) — австралийская пловчиха.
 Боль, Йохен (род. 1950) — лютеранский теолог, епископ Евангелическо-лютеранской земельной церкви Саксонии.
 Боль, Карл Генрихович (1871—1959) — российский ветеринар-патологоанатом. Доктор ветеринарных наук, профессор.
 Боль, Пирс Георгиевич (1865—1921) — русский и латвийский математик и шахматист.

См. также 
 Болль (значения)

Примечания